Алжиро-испанские отношения — двусторонние отношения между Алжиром и Испанией. Обе страны расположены географически близко, разделены водами Средиземного моря.

История 
В 1962 году Франкистская Испания официально признала Алжир как государство. В 1975 году между странами случился дипломатический кризис из-за того, что Испания подписала Мадридские соглашения — договор, подписанный между Испанией, Марокко и Мавританией об окончании испанского присутствия на территории Испанской Сахары, которая до подписания данного соглашения была её провинцией и бывшей колонией. Они были подписаны в Мадриде 14 ноября 1975 года, хотя они никогда не были опубликованы на Boletín Oficial del Estado. Данные соглашения противоречат Закону о деколонизации Западной Сахары, ратифицированному испанским парламентом 18 ноября. По сути эти соглашения привели к попытке раздела территории Западной Сахары между Марокко и Мавританией. Алжир воспринял этот шаг Испании как недружественный и стал в ответ поддерживать Движение за автономию и независимость Канарского архипелага. 8 октября 2002 года Алжир и Испания подписали Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в Мадриде. Однако, политики Алжира считают, что Испания несёт историческую ответственность за Западную Сахару и должна принять участие в решении судьбы этой спорной территории.

Примечания

Литература 
 
 
 

Испания
Алжир